Taina steht für:
 Taina, US-amerikanische Comedyserie (2001–2002)
 Taina (Vorname) (auch Tainá), weiblicher Vorname

Taina ist der Familienname folgender Personen:
 Hannu Taina (* 1941), finnischer Designer, Grafiker, Illustrator und Autor